Оскар Линдберг (; род. 29 октября 1991, Шеллефтео, Швеция) — шведский хоккеист, центральный нападающий швейцарского клуба «Берн». Чемпион мира 2013 и 2017 годов в составе сборной Швеции.

Достижения 
 Чемпион мира (2): 2013, 2017
 Чемпион Швеции 2013 г. в составе «Шеллефтео».
 Лучший игрок плей-офф Шведской элитной серии 2013 г. ().
 Дважды серебряный медалист чемпионата Швеции (2011, 2012) в составе «Шеллефтео».

Статистика 
 Последнее обновление: 5 декабря 2013 года

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 
 
 Профиль на сайте sports.ru
 
 
 Профиль на сайте клуба «Хартфорд Вулф Пэк»

Хоккеисты Швеции
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Сундсвалль»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»